

Patronyme 

 Greg Hoglund, chercheur américain en sécurité des systèmes d’information (SSI) ;
 Jonas Höglund (né en 1972), joueur suédois de hockey sur glace ;
 Panu Höglund (né en 1966), linguiste, traducteur et écrivain finlandais ;
 Sven Höglund (1910-1995), coureur cycliste suédois de cyclisme sur piste ;
 Zeth Höglund (1884-1956), journaliste, militant communiste et anti-militariste suédois.

Autres 

 Affaire Engla Höglund : affaire de disparition et finalement de viol et d'assassinat d'enfant survenue au printemps 2008 en Dalécarlie, une région du centre de la Suède.

Voir aussi